Ма́унтин (, ) — английская фамилия и составная часть многочисленных топонимов.

Фамилия 
 Маунтин, Джордж Джехошефат (1789—1863) — британо-канадский епископ, первый директор Макгиллского колледжа (1824—1835), сооснователь Университета Бишопс и .
  (род. 1964) — американский скейтбордист.
  (1899—1981) — британский инженер,   (1962—1963).

Топоним 
  — городок в Висконсине, США.
  — статистически обособленная местность в составе городка.
  — городок в Северной Дакоте.

См. также 
 Маунт